Papi
 Papa Giovanni I
 Papa Giovanni II
 Papa Giovanni III
 Papa Giovanni IV
 Papa Giovanni V
 Papa Giovanni VI
 Papa Giovanni VII
 Papa Giovanni VIII
 Papa Giovanni IX
 Papa Giovanni X
 Papa Giovanni XI
 Papa Giovanni XII
 Papa Giovanni XIII
 Papa Giovanni XIV
 Papa Giovanni XV
 Papa Giovanni XVII
 Papa Giovanni XVIII
 Papa Giovanni XIX
 Papa Giovanni XXI
 Papa Giovanni XXII
 Papa Giovanni XXIII

Papa leggendario
 Papa Giovanni XX

Antipapi
 Antipapa Giovanni VIII
 Antipapa Giovanni XVI
 Antipapa Giovanni XXIII